

Населені пункти та їхні частини

 Хшонстувек — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Хшонстувек — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Хшонстувек — частина села Хшонстув у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки